Огарёв, Алекса́ндр:
 Огарёв, Александр Анатольевич (род. 1961) — театральный режиссёр.
 Огарёв, Александр Гаврилович (1785—1812) — капитан лейб-гвардии Финляндского полка, участник Бородинского сражения.